Schossberger-kastély (Selyp)
 Schossberger-kastély (Tura)
 Schossberger-kastély (Felsőireg)